La famille de Boullongne est une famille éteinte de peintres français des  qui exerçait à Paris.

Histoire 
L'un des membres de cette famille, Louis de Boullogne (1654-1733), fut anobli par lettres patentes en 1724. Son fils Jean de Boullongne (1690-1769), fut conseiller au Parlement de Metz et contrôleur général des finances. Cette famille s'est éteinte en 1838.

Filiation 
 Louis Boullogne (1609-1674), peintre ordinaire des bâtiments du roi et professeur en son académie royale, dont :
 Geneviève Boullogne (1645-1708), membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture ;
 Madeleine Boullogne (1646-1710), membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture ;
 Bon Boullogne (1649-1717), peintre ordinaire des bâtiments du roi et professeur en son académie royale ;
 Louis de Boullogne (1654-1733), membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture, dont :
 Jean de Boullongne (1690-1769), conseiller au Parlement de Metz, contrôleur général des finances, dont :
 Jean-Nicolas de Boullongne (1726-1787), intendant des finances.

Références

Bibliographie 
 Comte de Caix de Saint-Aymour, Une famille d'artistes et de financiers aux XVIIe et XVIII siècles, les Boullongne, Henri Laurens éditeur, Paris, 1919, lire en ligne

Famille noble française
Famille parisienne
Famille noble d'Ile-de-France
Famille d'artistes français